Příjmení Tauchen nosí více významných osobností:

 Eva Tauchenová (1928–2008) – česká filmová a divadelní herečka
 Jaromír Tauchen (* 1981) – český právník, soudní tlumočník, překladatel a docent Masarykovy univerzity v Brně
 Pavel Tauchen (1966–2009) – český recidivista
 Rudolf Tauchen (1940–2001) – český fotbalista, útočník